Avonmore může být:

 Avonmore (Edmonton) – rezidenční čtvrť v kanadském Edmontonu
 Avonmore (Pensylvánie) – obec v americkém státě Pensylvánie
 Avonmore (řeka) – řeka v Irsku
 Avonmore (album) – album hudebníka Bryana Ferryho z roku 2014